Hawkeye puede referirse a:
Hawkeye, una ciudad del estado de Iowa en EE. UU.
Hawkeye Point, el punto natural más elevado en Iowa a 510 m (1.670 pies).
Grumman E-2 Hawkeye, un avión de Alerta Temprana Aérea (AWE).
Hawkeye, un satélite artificial de la NASA.
Hawkeye, serie de televisión.

Ficción
Clint Barton, un superhéroe de Marvel Comics llamado Hawkeye (Ojo de Halcón).
Kate Bishop, una superhéroe de Marvel Comics también llamada Hawkeye (Ojo de Halcón).
Natty Bumppo, protagonista de la pentalogía de James Fenimore Cooper, titulada Leatherstocking Tales (Historias de las medias de cuero).